A Associação Ferroviária Avareense é um clube de futebol brasileiro de futebol. 

O clube foi fundado no dia 13 de maio de 1950. A sede fica na avenida Major Rangel nº 2.229 no município de Avaré em São Paulo. E o seu estádio é o Estádio Antônio Braga.

Ver também 
 Associação Atlética Avareense

Ligações externas 

Ferroviaria Avareense
Ferroviaria Avareense
Clubes de futebol de origem ferroviária
Fundações em São Paulo em 1950